Константин Викторович Чащухин () — российский хоккейный вратарь, тренер.

Биография 
Константин Викторович Чащухин родился 6 мая 1978 года в городе Перми Пермской области.

В 1996 году стал чемпионом Европы среди юниоров в составе сборной России. Победитель Высшей лиги в сезонах 2008/09 и 2009/10.

Образование: высшее.

В 2014 году завершил игровую карьеру. Работал тренером команды «Молот — 2007», город Пермь, «Атлетик Центр».

С 2018 года тренер команды «Северные охотники — 2006», город Когалым, Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта».

Награды и звания 
Мастер спорта России

Статистика выступлений в Чемпионатах России 

 Игр — количество проведённых игр;
 ИС — количество игр в основном составе;
 «0» — количество игр «на ноль»;
 ПШ — количество пропущенные шайбы;
 Мин — количество минут на площадке;
 Кн — коэффициент надёжности;
 Штр — количество штрафных минут.

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте global-sport.ru
 Профиль игрока на сайте r-hockey.ru

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные вратари
Игроки ХК «Молот-Прикамье»
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Энергия» Кемерово
Игроки ХК «Зауралье»
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Сарыарка»
Игроки ХК «Южный Урал»
Игроки ХК «Спутник» Нижний Тагил
Персоналии:Когалым